Забусово — название населённых пунктов в России:

 Забусово — деревня в Раменском районе Московской области.
 Забусово — деревня в Киреевском районе Тульской области.